Adulahütte ist der Name folgender Berghütten im Schweizer Kanton Tessin:
 Capanna Adula CAS des Schweizer Alpen-Clubs (SAC/CAS), 
 Capanna Adula UTOE des Tessiner Alpenclubs (UTOE),